METTL17 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 456 амінокислот, а молекулярна маса — 50 734.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, рибонуклеопротеїнів, рибосомних білків, метилтрансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Трансферази